Por Entesa (acuerdo en catalán) puede referirse a diversos partidos o coaliciones políticas de ámbito catalán, balear o valenciano:

 PSM - Entesa Nacionalista, partido político de Mallorca (España);
 Entesa Nacionalista i Ecologista d'Eivissa, partido político de Ibiza (España);
 Entesa per Mallorca, partido político de Mallorca (España);
 Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra, partido político de Cataluña (España);
 Entesa pel Progrés Municipal, partido político de Cataluña (España);
 Esquerra Unida - L'Entesa, coalición electoral de Esquerra Unida del País Valencià, Izquierda Republicana, Esquerra Valenciana y Els Verds del País Valencià para las elecciones de 2003 y 2004; 
 Entesa de l'Esquerra de Menorca, coalición entre el Partit Socialista de Menorca y Esquerra Unida de Menorca entre 1987 y 1994;
 Entesa dels Catalans, coalición electoral entre la federación catalana del PSOE, el Partit Socialista de Catalunya-Congrés (PSC-C), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Estat Català y el PSUC para las elecciones al Senado de España de 1977;
 Nova Entesa, coalición electoral de Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para las elecciones al Senado de España de 1979;
 Per l'Entesa, coalición del PSUC y el Partido del Trabajo de España (PTE) al Senado de España de 1979.
 Entesa Catalana de Progrés, coalición electoral de Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) para las elecciones al Senado de 2000, 2004 y 2008;
 Entesa pel Progrés de Catalunya, coalición electoral de Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) para las elecciones al Senado de 2011.